Lawall ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Lawall (1899–1973), deutscher Jurist
 Karin Lawall (* 1949), deutsche Politikerin (SPD)